Okręty US Navy o nazwie USS "Lackawanna":
 Pierwszy  był slupem wojennym. Zwodowany w 1862. Sprzedany w 1887.
 Drugi  był zbiornikowcem. Nabyty w 1942. Wycofany ze służby w 1946.

Lackawanna